Die Parlamentswahl in Israel 1984 fand am 23. Juli 1984 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der elften Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Eleventh Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1984